Список включает наиболее крупные мечети России вместимостью от 1000 человек. По умолчанию мечети расположены по показателю вместимости в порядке убывания. Стоит иметь в виду, что даже при наличии источника вместимость не является абсолютно точной величиной, а лишь указывает примерное, оценочное количество прихожан, которое способно одновременно вместить здание или территория мечети.

}}

См. также 
 Ислам в России
 Соборные мечети России

Примечания

Ссылки 
 
 

Мечети Европы
  
Превосходная степень в религии